Владислав I може да се односи на:
 Владислав I Херман, кнез Пољске
 Владислав I Кратки, краљ Пољске
 Владислав I Влашки
 Владислав I Јагелонац 
 Владислав I Пшемисл 
 Стефан Владислав

Види још 
 Ладислав I